Nagy Miklós (1840–1907) újságíró, lapszerkesztő
 Nagy Miklós (1881–1962) könyvtáros, az MTA tagja
 Nagy Miklós (1893–1975) pedagógus, művelődéspolitikus
 Nagy Miklós (1894–1973) pap, költő, író
 Nagy Miklós (1903–1975) jogász
 Nagy Miklós (1913–1988) erdélyi magyar agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
 Nagy Miklós (1918–?) erdélyi magyar labdarúgó
 Nagy Miklós (1924–2002) irodalomtörténész
 Nagy Miklós (1925) újságíró, minisztériumi csoportvezető
 Nagy Miklós (1932–1974) gépészmérnök, művelődéspolitikus, művelődésügyi miniszter
 Nagy Miklós (1935) vitorlázó
 Nagy Miklós (1938) nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Nagy Miklós (1942) erdélyi magyar labdarúgó
 Nagy Miklós (1950) szlovákiai magyar író. Írói neveiː Vajkai Miklós; V. Nagy Miklós
 Nagy Miklós (1951) műgyűjtő, fotográfus
 Nagy Miklós (1955) tervező-szerkesztő
 Nagy Miklós (1957–2006) színész, a Ruttkai Éva Színházban alapító színművész-igazgató, rendező
 Nagy Miklós (1963) kürtművész
 Nagy Miklós (1971) filmes és reklám animáció, utómunka szakember, a Melon FX Komputeranimációs Stúdió Kft. ügyvezető igazgatója

Hasonló nevűek
 Aldobolyi Nagy Miklós (1911–1973) geográfus, hidrogeológus, főiskolai tanár
 Nagy Miklós Kund (1943) erdélyi magyar újságíró, szerkesztő, műfordító
 M. Nagy Miklós (1963) József Attila-díjas műfordító, esszéista, író, az Európa Könyvkiadó igazgatója

Jegyzetek